Гаспарін () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Адрієн де Гаспарен — французький політик, агроном і письменник
 Аїта Гаспарін — швейцарська біатлоністка
 Еліза Гаспарін — швейцарська біатлоністка
 Селіна Гаспарін — швейцарська біатлоністка

Італійські прізвища